Osem steht für:
 Osem Investments, israelisches Nahrungsmittelunternehmen

Osèm steht für:
 Ossimo, eine italienische Gemeinde (lokale Bezeichnung)

OSem steht für:
 Oberseminar, hochschulspezifische Spezialseminare nach dem Hauptseminar

OSEM steht für:
 Ordered Subset Expectation Maximization, mathematisches Iterationsverfahren in der Computertomografie, siehe Technik der Positronen-Emissions-Tomographie #Bildrekonstruktion
 Offene Senioren-Einzelmeisterschaft, Meisterschaftsausspielung im Seniorensport

Siehe auch:

Osem